Maria Louisa, infante van Spanje (Koninklijk Paleis van La Granja de San Ildefonso, 6 juli 1782 — Rome, 13 maart 1824), was een dochter van het Spaanse koningspaar Karel IV van Spanje en Maria Louisa van Parma. Zij werd in 1795 uitgehuwelijkt aan de latere koning Lodewijk I van Etrurië. In Spanje was haar naam: Maria Luisa Josefa Antonietta Vicentia y Borbón-Parma. Haar grootouders aan vaderskant waren: Koning Carlos III van Spanje en koningin Maria Amalia van Saksen. Haar grootouders aan moederskant waren: Hertog Filips van Parma en hertogin Louise Elisabeth van Frankrijk, een dochter van koning Lodewijk XV van Frankrijk.

Het huwelijk tussen Lodewijk en Maria Louisa was gelukkig. Het paar kreeg twee kinderen:

 Karel Lodewijk Ferdinand (22 december 1799 - 17 april 1883), was een korte periode koning van Etrurië en was hertog van Parma. Huwde prinses Maria Theresia van Sardinië.
 Maria Louisa Caroline (2 oktober 1802 - 18 maart 1857), trad in het huwelijk met prins Maximilaan van Saksen.

Na de dood van haar echtgenoot in 1803 was ze voor haar minderjarige zoon regentes, van 1803 tot 1807 in het koninkrijk Etrurië en van 1815 tot 1824 in het hertogdom Lucca.

Maria Louisa was Dame in de Spaanse Maria-Louisa-orde.

Huis Bourbon (Spanje)
Bourbon, M